Коллекти́вный проезд — название проездов в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Во Владимире:
 1-й Коллективный проезд
 2-й Коллективный проезд
 Коллективный проезд — проезд в Минске.
 Коллективный проезд — проезд в Москве.

Источник: Яндекс.Карты.